Lachenaud est un patronyme porté notamment par :
 Jean-Philippe Lachenaud (1939-), homme politique français ;
 Olivier Lachenaud, botaniste belge.